Tennis war bereits bei den I. Olympischen Spielen 1896 auf dem Programm, wurde jedoch nach den Olympischen Sommerspielen 1924 aus dem Programm gestrichen. Nachdem 1968 und 1984 zweimal Demonstrationswettbewerbe im Tennis durchgeführt worden waren, wurde Tennis bei den Olympischen Sommerspielen 1988 erneut ins Programm aufgenommen und ist seitdem ein fester Bestandteil bei Sommerspielen. 2012 wurde das Mixed-Doppel wiedereingeführt.

In den Jahren 1896, 1900, 1904, 1988 und 1992 teilten sich die Verlierer des Halbfinales die Bronzemedaille. In allen übrigen Jahren wurde die Bronzemedaille in einem kleinen Finale ausgespielt.

Die Olympischen Sommerspiele 2004 in Athen, 2008 in Peking und 2012 in London zählten ebenfalls für die ATP- und WTA-Weltrangliste.

Wettbewerbe 
• = offizieller Wettbewerb, D = als Demonstration ausgetragen

Übersicht Wettbewerbe für Männer

Übersicht Wettbewerbe für Frauen

Übersicht der Mixed-Wettbewerbe

Medaillenspiegel (Nationenwertung)

Anmerkungen